Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Misiurewicz – polski wojskowy
 Jacek Misiurewicz – polski elektronik
 Michał Misiurewicz – polski matematyk